Чертиж — название населённых пунктов на Украине:

 Чертиж — село в Хустском районе Закарпатской области.
 Чертиж — село в Жидачовском районе Львовской области.